Osoby o tym nazwisku:
 Mark Langston – amerykański baseballista

Miejscowości w USA:
 Langston – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Jackson
 Langston – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Logan